Гарб-Шрарда-Бени́-Хсен () — до 2015 года одна из шестнадцати областей Марокко, была расположена к северу от бывшей области Рабат-Сале-Заммур-Заэр. Объединена с последней для создания новой области Рабат — Сале — Кенитра.

Территория 8 805 км² с населением 1 859 540 чел. (перепись 2004). Административный центр — город Кенитра.

Область состояла из 3 провинций:
 Провинция Кенитра (площадь — 3253 км²) (адм. центр — город Кенитра)
 Провинция Сиди-Касем (площадь — 4060 км²)
 Провинция Сиди-Слиман (площадь — 1492 км²)

Области Марокко